«Вну́треннее рассле́дование» () — американский детективный триллер 1990 года выхода авторства Майка Фиггиса, главные роли в котором исполнили Ричард Гир, Энди Гарсиа и Нэнси Трэвис.

Сюжет 
Тэглайн: «Верьте ему… он — полицейский».

Рэймонд Авилья и Эми Уоллес из отдела внутренних расследований полиции Лос-Анджелеса следят за полицейским Дэннисом Пеком. Напарник Пека, ван Стретч, согласен дать показания против него, чтобы избежать суда. Пек угрожает жене Авильи, если тот не прекратит расследование, а ван Стретч ранен преступником, нанятым Пеком, и погибает от рук своего напарника. Пеку удаётся оправдать убийство необходимой обороной.

Авилья видит собственную жену вместе с Пеком, который пытается убедить его, что у них роман, хотя Кэтлин, супруга Авильи, утверждает обратное. Впрочем, давление на семью Пека даёт свои плоды: жена Пека указывает на одного из сообщников мужа, Стивена Аррокаса. А в это время Стивен застаёт свою жену и Пека в собственном доме, но гибнет от рук Пека, который ранит и Уоллес, прибывшую вместе с Авильей в дом подозреваемого.

Авилья, опасаясь за жизнь Кэтлин, спешит домой…

В ролях 
 Ричард Гир — Дэннис Пек;
 Энди Гарсиа — Рэймонд Авилья;
 Лори Меткальф — Эми Уоллес;
 Нэнси Трэвис — Кэтлин Авилья;
 Ричард Брэдфорд — Грайб;
 Уильям Болдуин — ван Стретч;
 Майкл Бич — Дориан Флетчер;
 Джон Капелос — Стивен Аррокас;
  — Това Аррокас;
 Фей Грант — Пенни Стретч;
 Элайджа Вуд — Шон Стретч;
 Хезер Лорен Олсон — Меган Пек.

Примечания

Ссылки 
 

Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы о полицейских
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1990 года